Байона:

 Байона — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.
 Байона, Хуан Антонио (род. 1975) — испанский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Байона, Пилар и Аврора (Пили и Мили) (род. 1947) — испанский актёрский дуэт.